De Belgisch-Nederlandse term kiesbrief kan verwijzen naar:
 Een stembiljet
 Een oproepkaart